O Centro de Convenções Doutor Gunter Hans é um espaço para eventos localizado na cidade brasileira de Campo Grande (Mato Grosso do Sul).

Projetado pelo arquiteto Jurandir Nogueira, sedia congressos, conferências, eventos científicos e empresariais. Foi visitado pelo Papa João Paulo II, em 1991. Localizado a 10 km do centro de Campo Grande (Av. Lino Villachá, 1.250 - Bairro Nova Lima), nas dependências do hospital São Julião.

Espaços 
Conta com:
 Auditório para 220 pessoas
 Três salas de reuniões para até 25 pessoas
 Foyer de 150 m²
 Sala de controle de equipamentos multimídia
 Área para coffee-break
 Estacionamento com 100 vagas

Ver também 
 Lista de locais para eventos e apresentações em Campo Grande

Ligações externas 
 

Auditórios de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Centros de eventos de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Centros de convenções do Brasil